La Coppa UEFA 2008-2009 è stata la 38ª edizione dell'omonima competizione, l'ultima con tale denominazione poiché, con l'attuazione delle riforme varate dall'UEFA il 30 novembre 2007, a partire dall'edizione successiva ha cambiato nome in UEFA Europa League.

La finale si è disputata allo Stadio Şükrü Saraçoğlu di Istanbul il 20 maggio 2009 e ha visto trionfare gli ucraini dello Šachtar Donec'k sui tedeschi del Werder Brema.

Sistema di qualificazione
All'edizione 2008-2009 della Coppa UEFA partecipano 157 squadre delle 53 federazioni affiliate all'UEFA. Per ogni federazione partecipa un certo numero di club a seconda del coefficiente UEFA; il massimo di compagini per ogni nazione è di quattro. A tutte le federazioni nazionali è garantita la presenza di almeno una squadra, anche se solo ai turni preliminari.

Dettagli

1º turno preliminare: (74 squadre)
 33 club detentori della Coppa Nazionale dei paesi con posizione 19-53
 32 club secondi nei paesi con posizione 19-37, 39-50 e 53
 6 club terzi nei paesi con posizione 16-21
 3 club qualificati attraverso la classifica UEFA Fair Play

  Černo More Varna
  
  Ironi Kiryat Shmona
  Hapoel Tel Aviv
  Borac Čačak
  Vojvodina
  Brøndby
  Copenaghen
  
  
  Salisburgo
  Lech Poznań
  Legia Varsavia
  Debrecen
  Győri ETO
  Žilina
  Spartak Trnava
  Slaven Belupo
  Hajduk Spalato

  APOEL
  
  Kalmar
  Djurgården
  NK Interblock Lubiana
  Koper
  Zrinjski Mostar
  Široki Brijeg
  Metalurgs Liepāja
  Olimps Rīga
  Sūduva
  Vėtra
  Haka
  Honka
  Dacia Chișinău
  Nistru Otaci
  Cork City
  St. Patrick's Athletic

  Zestaponi
  WIT Georgia
  
  Milano Kumanovo
  
  FH Hafnarfjörður
  ÍA Akranes
  MTZ-RIPO Minsk
  Gomel
  
  Partizani Tirana
  
  TVMK Tallinn
  
  Banants Erevan
  Khazar Lenkoran
  Olimpik Baku
  Tobol Kostanai
  Shakhter Karagandy

  
  Cliftonville
  
  The New Saints
  EB/Streymur
  B36 Tórshavn
  CS Grevenmacher
  Racing FC
  Birkirkara
  Marsaxlokk
  Sant Julià
  Juvenes/Dogana
  Mogren Budva
  
  Manchester City
  Nordsjælland
  
  Bellinzona

2º turno preliminare: (64 squadre)
 37 vincitori del primo turno di qualificazione
 6 club detentori della Coppa Nazionale dei paesi con posizione 14-18
 7 club terzi nei paesi con posizione 9-15
 3 club secondi nei paesi con posizione 16-18
 11 club qualificati attraverso la Coppa Intertoto

  
  Queen of the South
  Dnipro Dnipropetrovs'k
  Gent
  Slovan Liberec
  Beşiktaş
  

  Aris Salonicco
  Litex Loveč
  Lokomotiv Sofia
  
  
  Lillestrøm
  Stabæk

  Maccabi Netanya
  
  Rennes (via Intertoto)
  Aston Villa (via Intertoto)
  Vaslui (via Intertoto)
  Grasshopper (via Intertoto)
  Braga (via Intertoto)

   (via Intertoto)
  Deportivo La Coruña (via Intertoto)
  Napoli (via Intertoto)
   (via Intertoto)
  Rosenborg (via Intertoto)
   (via Intertoto)

Primo Turno: (80 squadre)
 32 vincitori del secondo turno di qualificazione
 13 club detentori della Coppa Nazionale dei paesi con posizione 1-13
 2 club terzi nei paesi con posizione 7-8
 5 club quarti nei paesi con posizione 4-8
 7 club quinti nei paesi con posizione 1-3, 5-8
 2 club sesti nei paesi con posizione 1-2
 2 club detentori della Coppa di Lega dei paesi con posizione 3-4
 16 club sconfitti al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League
 1 detentore della Coppa UEFA

  Valencia
  Siviglia
  Racing Santander
  Portsmouth
  Everton
  Tottenham
  Milan
  Sampdoria
  Udinese
  Nancy
  Saint-Étienne
  Paris Saint-Germain
  
  
  
  Benfica
  Marítimo
  Vitória Setúbal
  
  
  Unirea Urziceni
  Politehnica Timișoara
  Feyenoord
  

  
  N.E.C.
  CSKA Mosca
  
  Metalist Charkiv
  Club Brugge
  Baník Ostrava
  Kayserispor
  Sparta Praga (dalla Champions League)
  Artmedia Bratislava (dalla Champions League)
  Wisła Cracovia (dalla Champions League)
  Levski Sofia (dalla Champions League)
  Kaunas (dalla Champions League)
  Olympiakos (dalla Champions League)
  Vitória Guimarães (dalla Champions League)
   (dalla Champions League)
   (dalla Champions League)
   (dalla Champions League)
   (dalla Champions League)
  Brann (dalla Champions League)
  Galatasaray (dalla Champions League)
  Slavia Praga (dalla Champions League)
   (dalla Champions League)
  Standard Liegi (dalla Champions League)

Fase a gironi: (40 squadre)
 40 vincitori del Primo turno.

Sedicesimi di finale: (32 squadre)
 24 club primi, secondi e terzi nella fase a gironi
 8 club eliminati (terzi) nella fase a gironi della UEFA Champions League

Calendario 
Le Date E I Sorteggi Delle Partite

Preliminari

1º turno
Andata 17 luglio, ritorno 31 luglio.

!colspan="5"|Regione Sud-Mediterranea
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
!colspan="5"|Regione Centro-Orientale
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
!colspan="5"|Regione Nord
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

2º turno
Andata 14 agosto, ritorno 28 agosto.

!colspan="5"|Regione Sud-Mediterranea
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
!colspan="5"|Regione Centro-Orientale
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-
!colspan="5"|Regione Nord
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Tabellone principale

Primo turno
Andata 18 settembre, ritorno 2 ottobre 2008.

Fase a gruppi 
A gironi eliminatori. Qualificate al turno successivo le prime tre squadre.
Se due o più squadre hanno pari punti alla fine della fase a gruppi, la classifica è calcolata secondo questi criteri:
 maggior differenza reti;
 maggior numero di gol segnati;
 maggior numero di gol segnati fuori casa;
 maggior numero di vittorie;
 maggior numero di vittorie fuori casa;
 coefficiente di punteggio accumulato dalle squadre durante le cinque passate stagioni.
Non c'è quindi alcuna indicazione riguardante gli scontri diretti o la classifica avulsa.

Teste di serie

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Sedicesimi di finale
Il sorteggio per i sedicesimi di finale è stato effettuato il 19 dicembre 2008 secondo i seguenti criteri:
 Le prime classificate contro le terze classificate
 Le seconde classificate contro le squadre provenienti dalla Champions League
 Le prime e le seconde classificate nei gironi di Coppa UEFA hanno diritto a giocare il ritorno dei sedicesimi in casa
 Nei sedicesimi di finale non potranno incontrarsi squadre inserite nello stesso girone, tantomeno squadre della stessa nazione

Le partite sono ad eliminazione diretta, con gare d'andata (18 e 19 febbraio) e di ritorno (26 febbraio 2009).

Ottavi di finale
Il sorteggio per gli ottavi di finale della manifestazione si è tenuto il 19 dicembre 2008, immediatamente dopo il sorteggio per i sedicesimi. Ogni accoppiamento dei sedicesimi è stato numerato e l'estrazione si è svolta tra "vincitrice gara 1", "vincitrice gara 2", ecc. La squadra estratta per prima giocherà la prima gara in casa.Le partite di andata si sono giocate il 12 marzo 2009, le partite di ritorno il 18 e il 19 marzo 2009.

Quarti di finale
Il sorteggio dei quarti di finale, che ha abbinato le squadre anche per le semifinali, si è tenuto il 20 marzo. Le gare di andata si sono giocate il 9 aprile, quelle di ritorno il 16 aprile 2009.

Semifinali
Le gare di andata si sono giocate il 30 aprile, quelle di ritorno il 7 maggio 2009.

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
 Competizioni UEFA per club
 Coppe calcistiche europee
 Società calcistiche vincitrici delle competizioni confederali e interconfederali
 Statistiche delle competizioni UEFA per club

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Edizioni della Coppa UEFA